«Маккаби» Хайфа () — израильский профессиональный футбольный клуб из города Хайфа. Основан в 1913 году. С 2014 года проводит домашние матчи на стадионе «Самми Офер». До этого играл домашние матчи на стадионе «Кирьят-Элиэзер». Тринадцатикратный чемпион Израиля, шестикратный обладатель Кубка страны. В сезоне 2022-2023 «Маккаби» (Хайфа) примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

История 
Футбольный клуб «Маккаби» Хайфа был основан в 1913 году. До начала 1960-х клуб не достиг существенных успехов. Клуб несколько раз вылетал из израильской высшей лиги и возвращался в неё вновь.

В 1962 году «Маккаби» Хайфа впервые выиграла кубок Израиля. Однако, до начала 1980-х выступления команды оставались нестабильными, и она не была ведущей командой в израильском футболе.

С середины 1980-х «Маккаби» Хайфа превратилась в ведущую команду в израильском футболе.

Начиная с сезона 1983-1984 года, команда завоевала 13 титулов чемпиона Израиля (из 26 возможных).

За последние 10 сезонов Маккаби Хайфа завоевала 7 Чемпионских титулов и 2 раза выходила в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА , 4 раза в групповой этап Лиги Европы и в один из них прошла в 1/8 финала, где проиграла испанскому «Эспаньол» Барселона 0-4.В Лиге Чемпионов УЕФА прошла до 3го места где и провела свой исторический матч с Манечестер Юнайтед и победила со счетом 3-0.В сезоне 09-10 записала рекорд ЛЧ УЕФА где не выиграла ни одного матча и не забила ни единого гола в групповом этапе, где пожалуй попала на самую сильную группу, состоящую из: Бавария (Мюнхен), Ювентус и Бордо.

В том же сезоне проиграла Маккаби чемпионство в последнем матче сезона из-за «Кизуза» (в израильской лиге приняли решение поделить очки всех команд на два) и уступила чемпионство Тель-Авивскому Хапоэлю.
Но сезон 10-11 провела феноменально — не дав шанса всей лиге бороться за чемпионский титул, она завоевала его уже в 24 туре (из 35).

На данный момент Маккаби Хайфа является сильнейшим клубом Израиля и чемпионом последнего сезона 2020-21. Команда демонстрирует атакующий стиль игры и является самой результативной командой Израиля. Их главные соперники Маккаби из Тель Авива( Германим) и Хапоэль из Беер Шевы( гмалим).

Достижения 
 Чемпион Израиля (14)
1983/84, 1984/85, 1988/89, 1990/91, 1993/94, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Израиля (6)
1962, 1991, 1993, 1995, 1998, 2015/16
 Обладатель Кубка Тото (Кубок Израильской лиги) (5)
1994, 2003, 2006, 2008, 2021
 Обладатель Суперкубка Израиля (4)
1962, 1985, 1989, 2021
 Финалист Суперкубка Израиля (2)
1984, 2016

Главные тренеры 

  Исраэль Шварц 1946—1947
  Таурентауер 1950—1952, 1962
  Отто Шляфенберг 1952—1954, 1962—1963
  Эли Фукс 1954—1956
  Андор Киш 1956—1957
  Арие Кох 1957—1959
  Давид Фаркаш 1959—1961
  Алекс Форбс 1961—1962
  Васили Спасов 1963—1965
  Исраэль Халивнер 1965
  Авраам Менхель 1965—1969, 1972—1974
  Эдмонд Шмилович 1969—1970
  Йонатан (Джонни) Харди 1970—1972, 1977—1978, 1979—1983
  Ори Вейнберг 1974—1975
  Шимон Шенхар (Шляфенберг) 1975—1977
  Моше Сассон 1977
  Эран Коллек 1978—1979
  Мордехай Шпиглер 1979
  Джек Мэнселл 1982—1983
  Шломо Шарф 1983—1987, 1990—1992
  Дрор Каштан 1987—1988
  Амация Левкович 1988—1990
  Гиора Шпигель 1993—1998
  Даниэль Брайловски 1998—1999
  Душан Угрин 1999—2000
  Эли Коэн 2000
  Аврам Грант 2000—2002
  Ицхак Шум 2002
  Ронни Леви 2003—2008
  Элиша Леви 2008—2012
  Реувен Атар 2012
  Арик Бенадо 2012—2014
  Александр Станоевич 2014
  Марко Балбуль 2014—2015, 2019-2020
  Рене Мёленстен 2016—2017
  Гай Лузон 2017
  Фред Рюттен 2018

Текущий состав

Знаменитые игроки 

  Нир Давидович — (1995—2013)
  Йоханан Воллах — (1977—1979)
  Эяль Беркович — (1989—1996)
  Алон Харази — (1990—1997, 1998—2009)
  Чанов, Виктор Викторович — (1990—1993)
  Иван Гецко — (1992—1994)
  Сергей Кандауров — (1993—1997)
  Олександр Мельник — (2014)
  Олег Кузнецов — (1994)
  Хаим Ревиво — (1994—1996)
  Роман Пец — (1995—1996)
  Йосси Бенаюн — (1998—2002, 2015—2016)
  Василий Иванов — (1999—2001)
  Андрей Островский — (2000—2002)
  Якубу Айегбени — (1999—2003)
  Янив Катан — (1998—2014)
  Андрей Пилявский — (2011—2014)
  Владимир Двалишвили— (2009-2012)

Достижения в Европе 
 В сезоне 2002—2003 «Маккаби» Хайфа впервые в истории израильского футбола вышла в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на запрет УЕФА проводить матчи на территории Израиля по причинам безопасности, «Маккаби» Хайфа показала приличный результат — 7 очков в шести матчах и заняла 3-е место в группе. В своём домашнем матче (домашние матчи команда проводила на Кипре) «Маккаби» Хайфа победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.
 В сезоне 1998—1999 «Маккаби» Хайфа дошла до 1/4 Кубка Обладателей Кубка (проиграла московскому «Локомотиву»).
 В сезоне 2006—2007 «Маккаби» Хайфа дошла до 1/8 Кубка УЕФА (победила в 1/16 московский ЦСКА. Проиграла испанскому «Эспаньолу»).
 В сезоне 2009—2010 «Маккаби» вновь попал в групповой этап Лиги Чемпионов, но уступил во всех шести матчах групповой стадии, не сумев забить ни одного мяча.
 В сезоне 2021—2022 «Маккаби» Хайфа впервые вышла в групповую стадию Лиги конференций УЕФА.
 В сезоне 2022—2023 «Маккаби» вновь вышла в групповой этап Лиги чемпионов. В четвёртом туре группового этапа «Маккаби» Хайфа обыграла «Ювентус» со счётом 2:0.

Официальный сайт 
 Официальный сайт
http://mhaifafc.com/

Примечания 

ФК «Маккаби» Хайфа
Футбольные клубы — чемпионы Израиля